FIS Cup kobiet w skokach narciarskich 2015/2016 – 4. w historii sezon cyklu FIS Cup w skokach narciarskich kobiet. Rozpoczął się on 11 lipca 2015 roku w austriackim Villach, a zakończył się 12 marca 2016 roku w czeskim Harrachovie. W sumie rozegranych zostało 8 konkursów (6 letnich i 2 zimowe).

Tytułu broniła reprezentantka Niemiec Gianina Ernst, która w sezonie 2014/2015 pokonała o 44 punkty Rumunkę Danielę Haralambie i zajęła pierwsze miejsce. Na trzecim stopniu podium była wtedy kolejna Niemka Svenja Würth. W tym roku natomiast, najlepszą zawodniczką okazała się Polka Kinga Rajda, która pokonała o 46 punktów Rumunkę Danielę Haralambie. Trzecie miejsce zajęła reprezentantka Słowenii Urša Bogataj.

Ostateczny terminarz zawodów letnich został zatwierdzony 8 czerwca 2015 r. w bułgarskiej Warnie.

Na początku października 2015 roku, już po rozegraniu wszystkich konkursów letniego cyklu, podjęto decyzję o włączeniu do jego programu dwóch konkursów zimowych, które miały się odbyć 18 i 19 grudnia 2015 roku w Harrachovie. Natomiast w listopadzie podjęto decyzję o dołączeniu jeszcze 2 konkursów zimowych, które miały odbyć się w koreańskim Pjongczangu pod koniec stycznia, lecz zostały one ostatecznie odwołane. W połowie grudnia 2015 roku przeniesiono konkursy w Harrachovie z 18 i 19 grudnia na 11 i 12 marca.

Zwycięzcy

Kalendarz zawodów

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

FIS Cup w skokach narciarskich
Sezon 2015/2016 w skokach narciarskich